William Phillips peut désigner :
 William Phillips (16??-1724), un pirate anglais ;
 William Phillips (1731-1781), un artilleur et un officier général américain qui servit lors de la guerre de l'indépendance américaine ;
 William Phillips (1775-1829), un minéralogiste britannique qui fonda la société géologique de Londres ;
 William Phillips, le premier ambassadeur américain au Canada ;
 William Phillips, un joueur de baseball canadien ;
 William Phillips, un économiste néo-zélandais connu pour la courbe de Phillips et le calculateur analytique à base hydraulique dit Moniac ;
 William Phillips, un réalisateur de films tels que Foolproof ;
 William Phillips, un écrivain, un critique littéraire et un fondateur de la revue Partisan Review ;
 William Phillips (1822-1905), un botaniste britannique ;
 William Phillips (1855-1918), un joueur de rugby à XV gallois ;
 William Addison Phillips (1824-1893), un avocat et homme politique américain ;
 William D. Phillips, un physicien gagnant du prix Nobel se spécialisant dans le refroidissement d'atomes par laser ;
 William T. Phillips (1863-1937), un écrivain américain ;
 William Phillips (1979-), un joueur de basket-ball français.